Heer(es)straße steht für:
 wichtige mittelalterliche Landstraße (Altstraße) mit überörtlicher Bedeutung
 Militärstraße

Heerstraße als vollständiger Name von städtischen Straßen:
 Heerstraße (Berlin)
 Heerstraße (Bonn)
 Heerstraße (Duisburg)
 Heerstraße (Düsseldorf)
 Heerstraße (Frankfurt am Main)
 Heerstraße (Kassel) mit Arbeitsgericht Kassel
 Heerstraße (St. Goar), Teil der Bundesstraße 9
 Heerstraße (Troisdorf)
 Heerstraße (Wiesbaden)

In Bremen ist Heerstraße ein häufiger Namensbestandteil städtischer Straßen:
 Alte Heerstraße in Huchting
 Arberger Heerstraße in Arbergen
 Arster Heerstraße in Arsten
 Borgfelder Heerstraße in Borgfeld
 Bremer Heerstraße
 Bremerhavener Heerstraße
 Burger Heerstraße in Burg-Grambke
 Grambker Heerstraße
 Gröpelinger Heerstraße
 Hastedter Heerstraße
 Hemelinger Heerstraße in Hemelingen
 Horner Heerstraße
 Huchtinger Heerstraße
 Kattenturmer Heerstraße
 Leher Heerstraße
 Lilienthaler Heerstraße
 Mahndorfer Heerstraße in Mahndorf
 Oberneulander Heerstraße
 Oslebshauser Heerstraße
 Osterholzer Heerstraße
 Ritterhuder Heerstraße 
 Rockwinkler Heerstraße in Oberneuland
 Schwachhauser Heerstraße
 Sebaldsbrücker Heerstraße
 Waller Heerstraße
 Warturmer Heerstraße

Außerhalb von Bremen steht Heerstraße als Namensbestandteil für:
 Aachen-Frankfurter Heerstraße, siehe Krönungsstraße
 Ammerländer Heerstraße in Oldenburg
 Bernauer Heerstraße
 Bremer Heerstraße in Oldenburg
 Celler Heerstraße in Braunschweig, Teil der Bundesstraße 214
 Celler Heerstraße in Celle, Teil der Bundesstraße 191
 Hannoversche Heerstraße in Celle, Teil der Bundesstraße 3
 Frankfurter Heerstraße in Osnabrück
 Heerstraße Brandenburg–Magdeburg
 Bonn-Aachener Heerstraße
 ein Abschnitt der Elisabethenstraße in Frankfurt-Praunheim
 Friesischer Heerweg
 Georgische Heerstraße im Kaukasus
 Lüneburger Heerstraße, Handelsstraße Leipzig – Magdeburg – Lüneburg
 Lüneburger Heerstraße in Celle, Teil der Bundesstraße 191
 Münder Heerstraße im Calenberger Land
 Ossetische Heerstraße im Kaukasus

Siehe auch:

 Heerweg (Düren)
 Römerstraße
 Rennweg